

Cinema 
 The Furies – film del 1930 diretto da Alan Crosland
 Le furie (The Furies) – film del 1950 diretto da Anthony Mann

Letteratura 
 The Furies – romanzo di John Jakes del 1976

Musica 
 The Furies – gruppo musicale